2 miejscowości w Polsce: 
 Pruszkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Sochocin 
 Pruszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Wielichowo 

Zobacz też: Pruszków